Das Wasser-Pferd (Renwu, ) ist das 19. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des neunten Himmelsstammes (, Element Wasser und Yáng) mit dem siebten Erdzweig (), symbolisiert durch das Pferd (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Wasser-Pferd-Jahr begann 2002 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 12. Februar 2002 bis 31. Januar 2003.

Wasser-Pferd-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Wasser-Pferds 壬午rénwǔ das 19. Jahr (am Beginn des Jahres: Metall-Schlange 辛巳 xīnsì 18).

19
Pferd in der Kultur